Старая Пустошка — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Деревня расположена на северо-западной границе города Пустошка.

Население 
  
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 114 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района